Příjmení Polgár, přechýleně Polgárová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Ján Polgár (* 1929) – slovenský fotbalista
 Tibor Polgár (* 1951) – slovenský fotbalový brankář

Ženský tvar
 Judit Polgárová (* 1976) – maďarsko-židovská šachistka s titulem mezinárodního velmistra
 Zsuzsa Polgárová (* 1969) – maďarská šachistka, mistryně světa v šachu

Podobné články
 Polgár – město ve východním Maďarsku (župa Hajdú-Bihar, okres Hajdúnánás)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Maďarská příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení